Cerasuolo bezeichnet:

 Hugolino Cerasuolo Stacey (1932–2019), ecuadorianischer Bischof

 Cerasuolo d’Abruzzo, italienischer Rosewein aus den Abruzzen
 Cerasuolo di Vittoria, italienischer Rotwein aus Sizilien